Pustulopora är ett släkte av mossdjur. Pustulopora ingår i familjen Pustuloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Pustulopora